«Аксу» — бывший казахстанский футбольный клуб из Степногорска, также в 1996—1997 годах представлял Шортанды. Впервые был допущен к участию во второй лиге СССР в 1968 году, в то время именовался «Арай», но через год сменил название на «Химик». По причине того, что Степногорск имел статус «секретного» города, только «Химик» указывал на существование его в газетных материалах. В советские годы играл в основном в соревнованиях КФК Казахской ССР. В чемпионате Казахстана играл в 1997—1999 годах, но не добился особых успехов. В декабре 2008 года аким Степногорска Андрей Никишов принял решение прекратить финансирование клуба.

Названия 
 1967—1968 — «Арай».
 1969—1995 — «Химик».
 1996—1997 — «Автомобилист» Шортанды.
 1998 — «Химик».
 1999 — «Акмола».
 2003—2005 — «Химик».
 2006—2008 — «Аксу».

Статистика

Достижения 
 Победитель чемпионата Казахской ССР среди КФК (3): 1976, 1977, 1979
 Серебряный призёр чемпионата Казахской ССР среди КФК (2): 1974, 1978
 Победитель первой лиги Казахстана (2): 1996, 2003
 Бронзовый призёр первой лиги Казахстана (1): 2004

Главные тренеры 
 Дзидзигури, Отари Шалвович (1968)
 Порохня, Виктор Сидорович (1969)
 Антидзе, Тамаз Григорьевич (1971)
 Коровин, Юрий Иванович (1980—1981)
 Ташенев, Салим Манапович (1997)
 Азовский, Иван Геннадьевич (1998, по июль)
 Асылбаев, Пётр Мауленович (июль 1998 — 1999)
 ? (2003—2005)
 Байсуфинов, Талгат Маруанович (2006—2007)
 Глевич, Владимир Вениаминович (2008)

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте footballfacts.ru
 Визитная карточка в 1999 году

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Степногорск